Levier kan som auktorsförkortning betyda:

 Emile Levier
 Emile Emilio Levier

Robotskapade auktorsförkortningar